Дитикон () — округ в Швейцарии. Центр округа — город Дитикон.

Округ входит в кантон Цюрих. Занимает площадь 60,06 км². Население — 74 415 чел. Официальный код — 0111.

Коммуны округа 
<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Округа кантона Цюрих